

Топоніми 
 Пуя — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.

Антропоніми 
Ім'я
 Ідані Пуя — іранський шахіст, гросмейстер, член національної збірної Ірану.
Прізвище

 Пуя Джорджо — італійський футболіст, півзахисник.
 Пуя (Пуйя) Фрідьєш — угорський державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ Угорської Народної Республіки.

Див. також 
 Пуйя (значення)

Італійські прізвища
Угорські прізвища